Lebombo bezeichnet
 Lebombo border post, der südafrikanische Sektor des südafrikanisch-mosambikanischen Grenzübergangs Ressano Garcia/Lebombo, siehe Grenzübergang Ressano Garcia-Lebombo
 eine Gebirgskette in Mosambik, Südafrika und Eswatini, siehe Lebomboberge
 eine andere Bezeichnung für die eswatinische Region Lubombo
 Lebombo-Knochen, archäologischer Fund in Afrika